Joãozinho è uno pseudonimo brasiliano. Può riferirsi a:
 João Carlos Reis Graça, calciatore portoghese classe 1989
 João Natailton Ramos dos Santos, calciatore brasiliano con cittadinanza russa (classe 1988)
 João Soares de Almeida Filho, ex calciatore brasiliano classe 1954
 João Soares de Almeida Neto, calciatore classe 1980
 Joãozinho, calciatore angolano classe 1981